riboflavina, molecola spesso identificata con questo codice quando è intesa come additivo alimentare;
strada europea E101, itinerario tra le città di Mosca e Kiev.